Епархия Колимы () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Колима, Мексика. Епархия Колимы входит в митрополию Гвадалахары. Кафедральным собором епархии Колимы является церковь Пресвятой Девы Марии Гваделупской.

История 
11 декабря 1881 года Римский папа Лев XIII выпустил буллу Si principum, которой учредил епархия Колимы, выделив её из архиепархии Гвадалахары.

В следующие годы епархия Колимы передала часть своей территории новым церковным структурам:

 28 января 1961 года — епархии Аутлана;
 13 января 1962 года — территориальной прелатуре Хесус-Мария дель Наяр;
 30 апреля 1962 года — епархии Апатсингана;
 25 марта 1972 года — епархии Сьюдад-Гусмана.

Ординарии епархии 
 епископ Francisco Melitón Vargas y Gutiérrez (15.03.1883 — 1.06.1888);
 епископ Francisco de Paula Díaz y Montes (27.05.1889 — 14.04.1891);
 епископ Atenógenes Silva y Álvarez Tostado (11.07.1892 — 21.08.1900);
 епископ José Amador Velasco y Peña (17.07.1903 — 30.06.1949);
 епископ Ignacio de Alba y Hernández (30.06.1949 — 25.07.1967);
 епископ Leonardo Viera Contreras (25.07.1967 — 25.03.1972);
 епископ Rogelio Sánchez González (23.07.1972 — 8.02.1980);
 епископ José Fernández Arteaga (8.02.1980 — 20.09.1988);
 епископ Gilberto Valbuena Sánchez (8.07.1989 — 9.06.2005);
 епископ José Luis Amezcua Melgoza (9.06.2005 — 11.11.2013);
 епископ Marcelino Hernández Rodríguez (11.11.2013 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии Мексики